Joeri Trofimov (wielrenner)
 Joeri Trofimov (kunstenaar)